Dobeno je ime več naselij v Sloveniji:

 Dobeno, občina Mengeš
 Dobeno, občina Brežice